El término pasionistas, plural de pasionista, puede hacer referencia al gentilicio de uno de los siguientes institutos o sociedades de la Iglesia católica:

 Congregación de la Pasión, religiosos pasionistas, congregación masculina clerical fundada en 1720 por Pablo de la Cruz en Monte Argentario (Italia);
 Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz, hermanas pasionistas, congregación femenina apostólica fundada en 1815 por María Magdalena Frescobaldi en Florencia (Italia);
 Hermanas de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, pasionistas, congregación femenina apostólica fundada en 1918 por Josefa Hałacińska, en Varsovia (Polonia);
 Hermanas de la Santa Cruz y de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, pasionistas, congregación femenina apostólica fundada en 1851 por Elizabeth Prout, en Mánchester (Reino Unido);
 Mínimas de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, mínimas pasionistas, congregación femenina apostólica fundada en 1828 por Elena Aiello en Cosenza (Italia);
 Misioneras Seculares de la Pasión, pasionistas seculares, instituto secular femenino fundado en 1968 por Generoso Privitera en Catania (Italia)
 Religiosas de la Pasión de Jesucristo, monjas pasionistas, congregación femenina de clausura fundada en 1771 por Pablo de la Cruz y María Crucificada Costantini, en Corneto (Italia);
 Ursulinas del Santísimo Sacramento, ursulinas pasionistas, congregación femenina apostólica fundada en 1921 por María Di Gregorio en Castellamare del Golfo (Italia).